Sandvikssjön eller Sandviksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandvikssjön, Södermanland, sjö i Haninge kommun, 
Sandviksjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (12,1 km²)
Sandvikssjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,96 ha)
Sandvikssjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (24,1 ha)
Sandviksjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (19,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn